Kowald steht für:
 Kowald (Gemeinde Voitsberg), Ortschaft in der Steiermark

Kowald ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Kowald (* 1948), österreichischer Bauernfunktionär und Abgeordneter zum Landtag Steiermark (XII. Gesetzgebungsperiode)
 Ludwig Kowald (1939–2007), österreichischer Politiker
 Peter Kowald (1944–2002), deutscher Jazzmusiker 
 Robert Christian Kowald (1966–2006), österreichischer Schauspieler
 Wilhelm Kowald (1858–1932), deutscher Buchdrucker, MdL Württemberg